

Cinema
 Milo – film del 1998 diretto da Pascal Franchot

Geografia

Canada
Milo – villaggio della Divisione No. 5, Alberta

Grecia
Milo – isola delle Cicladi
Milo – unità periferica nella periferia dell'Egeo Meridionale

Italia
Milo –  comune della città metropolitana di Catania 
Milo – frazione di Trapani

Stati Uniti d'America
Milo – città della Contea di Warren, Iowa
Milo – città della Contea di Piscataquis, Maine
Milo – villaggio della Contea di Vernon, Missouri
Milo – città della Contea di Yates, New York

Tanzania
 Milo – circoscrizione situata nel distretto di Ludewa, regione di Njombe

Personaggi immaginari 
Milo – protagonista del film Atlantis - L'impero perduto
Scorpio (Milo) – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Milo – personaggio della serie Fish Hooks - Vita da pesci
Professor Milo – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone
Milo di Crotone – lottatore greco antico
Antonio Milo – attore teatrale, attore cinematografico e attore televisivo italiano
Antonio Milo – politico italiano
Dušan Milo – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio slovacco
Federico Milo – calciatore argentino
George Milo – scenografo statunitense
Luciano Milo – danzatore su ghiaccio e allenatore di pattinaggio su ghiaccio italiano
Sandra Milo – attrice e conduttrice televisiva italiana
Milo – nome d'arte di Emilio Niero, pittore veneziano

Altro 
Milo – nome proprio maschile 
Aeroporto di Milo – ex aeroporto militare di Trapani
Milo – stazione della metropolitana di Catania
Milo – serie animata francese
Milo – valuta dell'Isola delle Rose
Milo – bevanda

Altri progetti